5355 км — несуществующий остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области. 

Находится на 5355 километре Транссиба.

Примечания 

Слюдянский район
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области